Alexa est un prénom féminin provenant du grec. C'est un diminutif d'Alexandra.

Autres 
Ce nom peut désigner :
 Alexa, un personnage de la BD de science-fiction Les Mondes d'Aldébaran ;
 Alexa Internet, une ancienne filiale d'Amazon.com disparue en 2022, principalement connue pour son site web alexa.com qui fournit des informations sur la popularité des sites web ;
 Amazon Alexa, le nom de l'application de reconnaissance vocale utilisée dans Amazon Echo; 
 Alexa, genre de plante de la famille des Fabaceae.

Voir aussi 
 Alexa Fluor, une gamme de fluorochromes
 Arri Alexa, une caméra numérique professionnelle destinée au cinéma fabriquée par Arri
 Amazon Alexa sur google store.

Prénom grec
Prénom féminin